Музей Лермонтова  — музеи, посвящённые жизни и творчеству русского поэта М. Ю. Лермонтова.

Список музеев 

 Дом-музей М. Ю. Лермонтова — в Москве на улице Малая Молчановка.
 Дом-музей М. Ю. Лермонтова — в центре станицы Тамань, Краснодарский край.
 Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова — в городе Пятигорске, Ставропольский край.
 Тарханы — музей-усадьба бабушки Лермонтова, где он провёл детство, в селе Лермонтово (ранее Тарханы) Белинского района Пензенской области.
 Музей Лермонтова — Чечня, село Парабоч.
 Дом-музей Лермонтова — Гусар, Азербайджан.